Kastelec je lahko:

 Kastelec, priimek več znanih ljudi
 Kastelec, naselje v mestni občini Koper